La 2. Liga 2019-2020 è la 46ª edizione della seconda divisione del campionato austriaco di calcio.  Il campionato, iniziato il 26 luglio 2019, è stato sospeso il 18 marzo 2019 a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19; è ripreso il 3 giugno 2020 e terminato il 31 luglio. Il campionato è stato vinto dal Ried, che ha conseguentemente conquistato la promozione.

Novità 
Dalla stagione precedente è stato retrocesso il , mentre dalla Regionalliga sono stati promossi il  ed il .

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Classifica finale 

Legenda:
      Promozione in Bundesliga

Note:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti generali
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Partite vinte in generale
Partite vinte in trasferta
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Sorteggio

Risultati

Classifica marcatori 

2020-2021